Miejscowości w USA:
 Clay Center – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Clay Center – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Clay Center – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
Gminy w USA:
 Clay Center (ang. Clay Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay